Domenico Contarini kan syfta på:

 Domenico I Contarini
 Domenico II Contarini